Пя́рссинен () — финская фамилия.

Известные носители:
  (1876—1935) — финский политический деятель, член революционного правительства «Красной Финляндии» (1918).
 Пярссинен, Юусо (род. 2001) — финский хоккеист.